Die Saison 2013/14 der höchsten Spielklasse für Damen im Fußball in Griechenland, die Alpha Ethniki Gynekon () begann am 13. Oktober 2013 und endete am 4. Mai 2014.Meister wurden die Amazonen aus Drama und beendeten damit die Erfolgsserie von PAOK Thessaloniki die zuletzt achtmal in Folge den Meister stellten.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Weblinks 
Spiele und Tabelle auf UEFA.com abgerufen 1. Oktober 2014

Fußballsaison 2013/14
2013 14

el:Α΄ Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών 2013-14